TA, Ta eller ta kan avse:

 Ta – ett grundämne, se tantal
 TA – IATA-koden för Grupo TACA
 ta – ISO 639-2 alpha-2 koden för tamil
 TA – en samlingsbenämning på metoder att utifrån den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror, se Teknisk analys
 Ta - Militär term för ambitionsnivå vid anfall, se Ta (militär)
 Ta - Ett svenskt ånglok, se Ta (lok)

Geografi
 Ta (ö i Mikronesiens federerade stater)